Кахведжи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кахведжи, Аднан (1949—1993) — турецкий политик.
 Кахведжи, Ирфан (род. 1995) — турецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Кахведжи, Нихат (род. 1979) — турецкий футболист, нападающий.